Alberto I di Baviera
 Alberto II di Baviera
 Alberto III di Baviera
 Alberto IV di Baviera
 Alberto V di Baviera